Poproč, comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota (Banská Bystrica)
Poproč, comune della Slovacchia nel distretto di Košice-okolie (Košice)